Zieglhäusl ist der Ortsname von

 Zieglhäusl (Oberviechtach), Ortsteil der Stadt Oberviechtach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Zieglhäusl (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Zieglhaus